Жадовка (значения) — название населённых пунктов в России:

 Жадовка — посёлок городского типа в Барышском районе Ульяновской области.
 Жадовка — деревня в Измалковском районе Липецкой области.
 Жадовка — посёлок в Дергачёвский район Саратовской области.
 Жадовка — до 1960 года название деревни Сосновка в Пензенском районе Пензенской области.
 Жадовка — до 1960 года название деревни Яблочково в Сердобском районе Пензенской области.

См. также 
 Жазовка
 Жаровка